

Astronomia 
 9373 Hamra – asteroide della fascia principale

Geografia

Marocco 
 Al Hamra – comune nella provincia di Tétouan (Tangeri-Tetouan-Al Hoceima)

Oman 
 Al Hamra – città nel governatorato di al-Dakhiliyya

Svezia 
 Parco nazionale Hamra – parco nazionale nel comune di Ljusdal (Gävleborg)